Ossido di praseodimio(III), formula chimica Pr2O3
Ossido di praseodimio(III,IV), formula chimica Pr6O11